Сао — оседлая земледельческая культура внутренних областей Северной Африки в междуречье Логона и Шари (Чад). Культура, зародившаяся в V веке до н.э. и просуществовавшая до XVI века н.э. Была обнаружена французскими археологами в 1900-х годах. Основу хозяйства составляло земледелие. Также носителям сао (предкам котоко) были известны металлообработка (железо) и гончарное дело. Археологи обнаружили укреплённые поселения этой культуры. Конец сао положила миграция кочевников загава, которые создали государство Канем-Борну.

Считаются одной из причин гибели культуры Нок.

Примечания

Ссылки 
 Сао
 Древние культуры тропической Африки
 Древние памятники скульптуры. Придворное искусство

Литература 
 Дэвидсон Бэзил. Новое открытие древней Африки / Пер. с англ. М. К. Зеновича. Под ред. И. И. Потехина. — М.: Изд-во восточной литературы, 1962. — 316 с. — Серия «По следам исчезнувших культур востока».
 Линде Г., Бретшнейдер Э. До прихода белого человека: Африка открывает своё прошлое / Пер. с нем. Н. А. Николаева. Под ред. А. Б. Макрушина. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1965. — 264 с. — Серия «По следам исчезнувших культур востока».

Археологические культуры Африки
Археология в Чаде
Археология в Камеруне
Археология в Нигерии